Чемпіонат Росії з футболу 2020—2021 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Росії. Чемпіоном втретє поспіль став Зеніт.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2020 у Росії
2021 у Росії